KKW steht für:
 Kernkraftwerk
 Kohlekraftwerk
 Krankenkraftwagen
 Kultur- und Kreativwirtschaft, siehe Kulturwirtschaft
 Bahnhof Köln West (DS100-Code)
 Kikwit Airport (IATA-Code), Flughafen von Kikwit, Provinz Kwilu, Demokratische Republik Kongo

kkw steht für:
 Teke-Kukuya (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Republik Kongo

KKW